Ораховљани могу да буду:

 Ораховљани (Мркоњић Град), насељено место у општини Мркоњић Град
 Ораховљани (Доњи Вакуф), насељено место у општини Доњи Вакуф

Види још 
 Орах (вишезначна одредница)
 Орахова (вишезначна одредница)
 Ораовица (вишезначна одредница)
 Ораховица (вишезначна одредница)
 Ораховице (вишезначна одредница)
 Орахово (вишезначна одредница)
 Орашац (вишезначна одредница)
 Орашје (вишезначна одредница)
 Ореовец (вишезначна одредница)